Fenghe kan syfta på följande platser:

Kina 

 Fenghe (socken i Kina, Guizhou), 
 Fenghe (socken i Kina, Sichuan), 
 Fenghe Zhen, socken, Yunnan, 

Robotskapade Kinaförgreningar